Шукаєв Михайло Андрійович (* 1980) — російський хокеїст, воротар.
 Шукаєв Михайло Іларіонович (1907—1975) — партизанський командир в роки нацистсько-радянської війни, полковник РА.

російські прізвища